Крест Обороны Львова () — знак отличия Польской Республики (1918—1939).

Описание 

Крест Обороны Львова являлся военным знаком отличия, которым награждались все участники боев в городе Львове с 1 по 22 ноября 1918 года.

Равнобедренный крест с выпуклыми краями. В центре размещен шит с гербом Львова, вокруг которого имеются надписи «Lwów» и даты «1.XI. 1918. 22.XI.». 

 Крест Обороны Львова с мечами. На нижнем луче лицевой стороны размещено уменьшенной изображение ордена Virtuti Militari, а на боковых лучах — скрещенные мечи. 

 Крест Обороны Львова, существовала версия без мечей и изображения ордена Virtuti Militari.

Размеры ордена — 38×38 мм. Цвет — серебряный. 

Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке.

См. также  
 Битва за Львов (1918)
 Польско-украинская война
 Львовские орлята

Литература 
 Dyplom Krzyża Obrony Lwowa, 1-22 listopad 1918, Walka o Lwów 1918-1919. Materiały metodyczne, nr 51, Samorządowe Centrum Edukacji, Tarnów 2005 

Кресты Польши
История Львова